Gjoemri, stad in Armenië
Alexandroupolis, stad in Griekenland
Alexandandropel, klassieke stad in Thracië (Alexandropolis Maedica)